Рода — історична швейцарська адміністративно-територіальна одиниця
 Рода — нідерландський футбольний клуб з міста Керкраде
 Рода — острів на ріці Ніл у Каїрі
 Рода (міфологія) — персонаж давньогрецької міфології